Ulica Wrocławska w Bytomiu
 Ulica Wrocławska w Kaliszu
Ulica Wrocławska w Krakowie
 Ulica Wrocławska w Opolu
 Ulica Wrocławska w Poznaniu

Wrocławska